Lady Tremaine es un personaje ficticio que aparece en la película de Disney La Cenicienta, basada en el cuento homónimo de Charles Perrault. Es la principal antagonista de La Cenicienta y Cinderella III: A Twist in Time, actuando como antagonista menor en Cinderella II: Dreams Come True.

Es la malvada madrastra de Cenicienta, una mujer cruel, calculadora, fría y ambiciosa. También es la madre de Anastasia y Drizella Tremaine, las dos malvadas hermanastras de Cenicienta. Es una dama de clase alta, elegante y muy seria. Cuando el padre de Cenicienta murió, le dejó toda la fortuna a Tremaine, su segunda esposa. Al obtener el poder, hizo que su hijastra Cenicienta trabajara en las tareas más duras del hogar.

Vida 
El viudo padre de Cenicienta, se casó por segunda vez con su nueva y segunda esposa Lady Tremaine para que su hija Cenicienta pudiera tener el amor de una segunda madre, ya que la madre de Cenicienta, su primera esposa, murió cuando Cenicienta todavía era una niña pequeña. Lady Tremaine tiene dos hijas de un matrimonio anterior con su primer esposo fallecido (nombrado en el remake como "Sir Francis Tremaine"), de la misma edad de su hijastra Cenicienta: Anastasia y Drizella Tremaine, siendo estas dos hijas suyas un año menor y un año mayor (respectivamente) que su hijastra Cenicienta. 

Sin embargo, tras la repentina muerte de su segundo marido, el padre de Cenicienta, Lady Tremaine revela su verdadero carácter: frío y cruel. Hereda la finca y la casa y todo el dinero de su fallecido segundo marido, que en un principio era para asegurar el bienestar de su hijastra Cenicienta, de sus dos hijas Anastasia y Drizella y de ella misma, así como para cuidar la mansión, pero acaba siendo derrochado por ella y sus dos hijas, la mansión cae casi en ruinas, y Cenicienta pasa a ser la sirvienta debido a los celos de su malvada madrastra y de sus dos malvadas hermanastras por su belleza y carisma, sabiendo su malvada madrastra que superaba al de sus dos hijas.

Años más tarde, se celebra un baile con motivo de encontrar una esposa para el príncipe al que deberán asistir todas las doncellas casaderas del reino. Cenicienta reclama este derecho, y Lady Tremaine, en vez de confrontarla, le dice que podrá ir 'siempre y cuando termine sus tareas'. Ella y sus dos hijas la hacen cumplir sus órdenes durante todo el día hasta el momento de ir al baile, por lo que Cenicienta no puede preparar el vestido de su  amada y fallecida madre para poder asistir al baile. Sin embargo, los ratones a los que ella ayudaba lograron prepararlo, usando algunos objetos rechazados por las dos malvadas hermanastras de Cenicienta. Al verla bajar vestida y dispuesta a ir, Lady Tremaine se asombra, pero luego se da cuenta de que los abalorios que lleva pertenecen a sus dos hijas. Después de hacérselo notar a ellas de forma discreta, estas, movidas por su egoísmo, lo destrozan, quedando ella satisfecha y deseándole 'buenas noches' a Cenicienta antes de marcharse.

Pero Cenicienta consigue asistir al baile con ayuda de su hada madrina, y, aunque su aspecto era irreconocible para los cortesanos, Lady Tremaine parece reconocerla cuando la ve bailando con el príncipe.

A la mañana siguiente se entera por una proclamación   de la huida de Cenicienta del baile y de la orden del rey de mandar probar su zapatilla de cristal a todas las doncellas del reino para identificarla. Al saberlo, vuelve a la mansión y se lo comunica a sus dos hijas, y a Cenicienta, que se encontraba allí. Al ver la reacción de esta última, y al verla tararear la canción del baile, se da cuenta de que la princesa misteriosa del baile realmente era su hijastra Cenicienta y la encierra en el ático, sin importarle como pudo haber logrado asistir. Sin embargo, ninguna de sus dos hijas consigue calzar el zapato de cristal, y antes de que el duque se marche tras asegurarle que no vivía ninguna otra doncella allí, Cenicienta aparece.

Sin darse por vencida, pues no quiere que llegue a ser feliz por sus celos, que van en aumento, trata de impedir que se pruebe el zapato, primero diciéndole al duque que ella no asistió al baile, y luego rompiendo el zapato. Creyendo haber ganado, esboza una sonrisa victoriosa, que se transforma en una expresión de horror cuando Cenicienta saca el otro zapato de cristal, demostrando que era ella la que bailó con el príncipe y consiguiendo su final feliz.

Lady Tremaine, frustrada, culpa a sus dos hijas y les manda a reemplazar a Cenicienta en las labores del hogar, aunque con desastroso resultado.

En Cenicienta II, su hija menor, Anastasia, se enamora de un panadero. Ella, obsesionada con su estatus, le prohíbe verlo argumentando que es de clase inferior. Sin embargo, Anastasia, con la ayuda de Cenicienta consigue volver a reunirse con él. Cuando su madre trata de separarles, ella le planta cara defendiendo su amor, y asiste con él al baile de Cenicienta y, posteriormente, Anastasia y el panadero se casan, para mayor disgusto de su madre y hermana mayor Drizella.

En Cenicienta III, Lady Tremaine se adueña de la varita mágica del Hada Madrina de Cenicienta y realiza un hechizo para retroceder un año en el tiempo para que a su hija Anastasia le quede la zapatilla de cristal en su pie. También lanza un hechizo al príncipe para que en sus recuerdos en el baile crea que bailó con Anastasia, y no con Cenicienta. Pero sus planes fracasan ya que Cenicienta y sus amigos los ratones Jaq y Gus logran que el príncipe recupere sus recuerdos perdidos y borrados con Cenicienta. Luego convierte a Anastasia en un clon de  Cenicienta, pero ella en el altar dice que no, ya que quiere que alguien la ame por quién  es. Luego lanza otro hechizo con la varita contra Cenicienta y Anastasia para convertirlas en ranas, pero el príncipe con su espada logra esquivar el hechizo y cae en frente de ella y su otra hija mayor Drizella. En los créditos finales Drizella y su madre vuelven a convertirse en su formas  humanas pero con la ropa de sirvienta de Cenicienta, indicando que trabajaran como sirvientas como castigo.

Apariencia 
Lady Tremaine, la malvada madrastra de Cenicienta, es una señora de porte elegante y mediana edad. Sus ojos son verdes y su pelo es de color gris canoso. Viste normalmente un vestido rojo que alterna junto a otro vestido de color púrpura. Siempre lleva un broche de color verde en el pecho y dos grandes pendientes de perlas verdosas.
En la película con actores reales de carne y hueso de Disney de La Cenicienta (2015) protagonizada por Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter y Richard Madden, el aspecto de Lady Tremaine cambia respecto a las películas de animación. En esta nueva película con actores reales, Lady Tremaine, la malvada madrastra de Cenicienta, tiene el pelo pelirrojo, corto y rizado. También cambia  su forma de vestir, la cual se vuelve un poco más excéntrica y extravagante predominando el uso del color verde.

Lucifer 
Lucifer es el gato de Lady Tremaine. Es negro, gruñón y muy gordo, y siempre intenta asustar a los ratones de Cenicienta y a Bruno, su perro sabueso. Lucifer es un villano en segundo plano.

Doblaje 
El doblaje de Lady Tremaine, la malvada madrastra de Cenicienta:

  - Eleanor Audley (1950), Susanne Blakeslee (2002-2007)
  - Gloria Iturbe (La Cenicienta, Doblaje original de 1950), Liza Willert (La Cenicienta redoblaje de 1997, 2002-2007)
  - Dolores Cervantes (La Cenicienta, redoblaje de 1997), María Romero (2002-2007)

Villanos Disney
Personajes ficticios del siglo XIX
Nobles ficticios
Personajes de Kingdom Hearts
Franceses ficticios
Mujeres ficticias
Millonarios ficticios
en:List of Disney's Cinderella characters#Lady Tremaine